Хайе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хайе, Бой (род. 1949) — нидерландский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».
 Хайе, Том (род. 1995) — нидерландский футболист, опорный полузащитник.
 См. также 
 «Кёльнер Хайе» — германский хоккейный клуб из города Кёльна.